«Восход над Гангом» — советско-индийский фильм 1975 года режиссёра Латифа Файзиева.

Сюжет 
 По поэме «От Ганга до Кремля» таджикского писателя Мирзо Турсун-заде.
Богатый индийский раджа Чандр в поисках истины и душевных терзаниях о бесправии людей приходит к искренней мысли, что простветительством можно достичь равноправия и общего блага, мирным путём без крови и насилия. Чандр передает свой дворец под школу для крестьянских детей. Но за свою деятельность и свободомыслие попадает в тюрьму и вскоре вынужден покинуть Индию. В скитаниях он вместе с другом Камалом находит приют в горном таджикском кишлаке, где Камал влюбляется в горянку Гульнор, а Чандр находит единомышленников…

В ролях 

 Виктор Соцки-Войническу — Чандр
 Д. Баронов — Мирсаид
 Кэти Мирза — Битола
 Сороджон Сабзалиева — Гульнор
 Валентина Титова — Мери
 Т. Гоур — Муну
 Мирче Соцки-Войническу — Камал
 Алим Ходжаев — Мондип
 Рашид Махмуд-заде — Аббас
 Д. Уразова — Турамо
 Назаршо Гульмамадов — Гафур
 Раджабали Хусейнов — Бхатанария
 Болот Бейшеналиев — Маматкул
 Любовь Жёлтикова — Наташа
 Асли Бурханов — есаул-баши
 Хабибулло Абдуразаков — Асаншо
 Игорь Дмитриев — Майклсон-младший
 Александр Барушной — Майклсон
 Тургун Азизов — эмир
 Омир Нагиев — Никхелеш
 Исфандиер Гулямов — гончар
 Уктам Лукманова жена бая
 Владимир Басов — эпизод
 Тамара Логинова — эпизод
 Латиф Файзиев — эпизод
 Павел Кашлаков — эпизод
 Фуркат Файзиев — эпизод
 Дильбар Умарова — эпизод
 Нозукмо Шомансурова — эпизод
 Махамадали Мухамадиев — эпизод
 Айбарчин Бакирова — эпизод

 Критика 
Несомненно, фильм «Восход над Гангом» — важная веха в истории таджикского кино. Несмотря на все сложности, в фильме удалось поэтично правдиво отобразить идеи гуманизма, братства и свобод которыми пронизаны поэмы М. Турсун-заде. Кинокартина по достоинству принята широкой общественностью, а для таджикской кинематографии является ещё одной важной ступенью дальнейшего роста.

 Литература 
 Ибрагимов Х. — «Восход над Гангом» (Одном. 2-сер. худож. фильм. «Таджикфильм») // Вечерний Ашхабад, 24 октября 1974
 Турсун-заде М., Булгаков Д., Файзиев Л.'' — Восход над Гангом. Сценарий // Искусство кино, № 12, 1975. — с. 159—188
 И. Звягинцева -Индийская тема в советском кинематографе // Москва-Дели: Взаимодействие культур во имя мира и прогресса. / Сб. статей. — М. : Прогресс, 1979. — 286 с.
 Восход над Гангом // Советские художественные фильмы: 1974—1975. — М.: Нива России, 1995. — стр. 164

Фильмы Индии 1975 года
Фильмы СССР 1975 года
Совместные фильмы СССР-Индии
Фильмы Латифа Файзиева
Фильмы студии «Узбекфильм»
Фильмы студии «Таджикфильм»